Томи́лин — русская фамилия, имеет женскую форму Томилина. Некоторые Томилины — дворянские роды.

Известные носители:
 Томилин, Авенир Григорьевич (1912—2000) — биолог, специалист по водным млекопитающим.
 Томилин, Александр Николаевич (1933—2021) — учёный, один из старейших российских программистов, профессор.
 
 Томилин, Анатолий Николаевич (наст. фамилия Бразоль, 1927—2015) — советский и российский писатель, популяризатор науки.
 Томилин, Валериан Валерианович (1872—1952) — полковник, председатель Русского Монархического Союза, писатель.
 Томилин, Виктор Константинович (1908—1941) — советский композитор.
 Томилин, Виталий Васильевич (1928—2009) — доктор медицинских наук, профессор.
 Томилин, Леонид Филиппович (1922—1993) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Томилин, Павел Николаевич (1919—1943) — советский сержант-пехотинец, Герой Советского Союза.
 Томилин, Пётр Васильевич — генерал-лейтенант, интендант советской армии.
 
 Томилин, Юрий Владимирович (род. 1953) — актёр театра, Народный артист России (2008).

Томилина 
 Томилина, Александра Клавдиевна (1900 (?) —1987) — вторая жена, вдова и наследница художника-авангардиста Михаила Ларионова, завещавшая Советскому Союзу наследие Ларионова и его первой жены Натальи Гончаровой.
 Томилина, Екатерина Егоровна (1923—1992) — советский государственный деятель, председатель Коми-Пермяцкого окружного исполкома (1964—1969).

Населённые пункты 
 Томилин (хутор) — населённый пункт в Сталинградской области, находившийся выше Акатовки по течению Волги; затоплен при строительстве Волжской ГЭС.

См. также